

Geografia 
Herakleia – nome in greco di diverse città antiche. Stefano di Bisanzio cita ventitré città con questo nome.
Herakleia Cybistra, in Cilicia (Asia Minore), oggi Ereğli.
Herakleia sul Latmos, in Caria (Asia Minore).
Herakleia, città della Magna Grecia.
Herakleia Lynkestidos, presso l'odierna Bitola nella Repubblica di Macedonia, sulla via Egnatia.
Herakleia Minoa, città della Sicilia greca sud-occidentale.
Herakleia Salbake, anch'essa in Caria nel distretto di Tavas, sulle pendici del monte Babadağ.
Herakleia Perinthus, nome assunto da Perinto.
Herakleia Pontike, o Heraclea Pontica, colonia greca in Bitinia.
Herakleia Sintica, nella Tracia macedone.
Herakleia Trathinia o Herakleia Thrachinia, nome assunto in onore del dio Eracle dalla città di Trachina, nella Grecia settentrionale.

Altro 
 Herakleia – festività in onore di Eracle, che si tenevano a Tebe nel ginnasio di Iolao (chiamate anche Iolaeia, e ad Atene il secondo giorno del mese di Metageitnion (tra luglio e agosto) nel demos di Diomeia.
Heraklia – una delle isole Cicladi, in Grecia

Note

Pagine correlate
Eraclea (disambigua)
Heraclea (disambigua)